Квашур — название населённых пунктов:

Россия 
 Квашур — деревня в Вавожском районе Удмуртии.
 Квашур — деревня в Селтинском районе Удмуртии.